Allibert bezeichnet:

 Allibert-Buckhorn, einen britischen Kunststoffhersteller, der heute zu Linpac Allibert gehört
 Allibert Sanitaire, einen Konzern mit weitreichendem Sortiment an Badeinrichtungen mit Sitz in Monestier-de-Clermont, Frankreich
 einen generalisierten Markennamen für einen Typ Badezimmerschränke
 Alphonse Allibert, einen Zoologen und Entomologen 
 Schoeller Allibert, ein Tochterunternehmen der Schoeller Industries
Siehe auch: Alibert